Lao Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Laoyu He, vattendrag, Shaanxi, 
 Lao He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Lao He (vattendrag i Kina, Jiangxi), 
 Laoha He, vattendrag, 

Robotskapade Kinaförgreningar